Пу́шкіне (до 1945 року — Есеніки, ) — село в Україні, в Совєтському районі Автономної Республіки Крим. Розташоване на півдні району. Центр Пушкінської сільської ради. Населення — 1386 осіб (2001).

Населені пункти, названі на честь Олександра Пушкіна